Le ministère de la Culture désigne notamment :

  : Ministère de la Culture
  : Délégué du gouvernement fédéral pour la Culture et les Médias, abusivement appelé ministre d’État à la culture (Kulturstaatsminister).
  : Ministère de la Culture
 : Ministère de la Culture
  : Ministère de la Culture
  : Patrimoine canadien
  : Ministère de la Culture
  : Ministère de la Culture et des Communications
  : Ministère de la Culture
  : Ministère de la Culture
  : Ministère de la Culture
  : Ministère de la Culture
  : Ministère de la Culture
  : Ministère de la Culture
  : Ministère de l'Éducation et de la Culture
  : Ministère de la Culture et des Sports
  : Ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique
  : Ministère de la Culture
  : Ministère de la Culture et de l'Orientation islamique
  : Ministère du Tourisme, de la Culture, des Arts, de la Gaeltacht, des Sports et des Médias
  : Ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sciences
  : Ministère des Biens et Activités culturels et du Tourisme
  : Ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie
  : Ministère de la Culture
  : Ministère de la Culture
  : Secrétariat à la Culture
  : Ministère de la Culture et du Patrimoine
  : Ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Science
  : Ministère de la Culture
  : Commission nationale pour la Culture et les Arts
  : Ministère de la Culture et du Patrimoine national
  : Ministère de la Culture
  : Département de la Culture, des Médias et du Sport
  : Ministère de la Culture
  : Ministère de la Culture
  : Ministère de la Culture
  : Ministère de la Culture
  : Ministère de la Culture
  : Ministère de la Culture
  : Ministère de la Culture
  : Ministère de la Culture et du Tourisme
  : Ministère de la Culture
  : Ministère de la Culture
  : Ministère de la Culture